Kralj David, najveći židovski kralj, ujedinio 12 izraelskih plemena
David (Michelangelo) - kip Michelangela, jedno od najpoznatijih umjetničkih djela na svijetu
Kralj David (1985.), igrani film iz 1985.